Il singolare del torneo di tennis Bristol Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Johan Kriek che ha battuto in finale Tom Gullikson 7-6, 7-5.

Teste di serie 

 Johan Kriek (campione)
 Hank Pfister (secondo turno)
 Brian Teacher (quarti di finale)
 Mark Edmondson (primo turno)

 Tim Mayotte (primo turno)
 John Alexander (primo turno)
 Marcos Hocevar (quarti di finale)
 Mark Dickson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bristol Open 1983